Нале Аврамов Дарков е български и югославски строител от XX век.

Биография 
Нале Аврамов е роден в 1904 година в битолското село Смилево, тогава в Османската империя, в големия строителен род Даркови. Негов баща е Аврам Дуков Дарков, който също е майстор строител и има своя тайфа. Братът на Нале Димко също е майстор строител. Двамата братя работят по разширяването на Битолския театър. Нале Аврамов има собствена тайфа от 20 - 30 души. С тайфата си строи стопански обекти за войската. Построява граничните наблюдателни кули. Нале Аврамов е технически директор на „БИГРАП“ в Битоля.

Умира в 1963 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Смилево
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония
Български строители
Югославски инженери
Българи в Югославия